L'identification est l'action consistant à identifier (donner, attribuer un nom ou un code en propre à la chose ou la personne ainsi reconnue) un objet ou un individu. 
« Identification » peut également désigner :
 identification, en psychologie, le fait de se reconnaître dans une caractéristique, ou une personne extérieure à soi ;
 identification, en littérature, la relation psychologique entre le lecteur d'un roman et un personnage du livre ;
 identification, en ressources humaines, une technique utilisée dans l'approche directe afin d'identifier des candidats ;
 en mathématiques :
 Identification, un abus de notation consistant à remplacer une quantité mathématique par une autre qui n'est pas identique mais a les mêmes propriétés dans le but de simplifier le discours,
 Identification, une forme de simplification, possible dans certaines équations, liée au concept d'injectivité,
 identification, une propriété d'un modèle statistique ;
 identification, en droit, une contrôle exercé notamment par le biais d'une carte d'identité, qui ne peut être exercé en France que par un policier, un gendarme ou, dans certains cas, un douanier ;
 identification,  en ésotérisme, au sens de départ très proche de celui de la psychologie et de la philosophie ;
 en informatique :
 identification de système, une technique consistant à obtenir un modèle mathématique d'un système à partir de mesures,
 Identification, un moyen de  l'identité d'une entité, souvent à l'aide d'un identifiant tel qu'un nom d'utilisateur (distinct du contrôle d'identité, ou authentification) ;
 identification des êtres vivants, en biologie, qui repose sur la reconnaissance de leur taxon dans une classification, sur la base de leurs caractères externes, selon une démarche fondée sur une clé de détermination ;
 Identification, en gestion de configuration, détermination de l'ensemble des éléments membres des configurations.

Homonymie